Künga Sönam (Sakya Lotsawa) (1485-1533), een Tibetaans geestelijke, Sakya Lotsawa en 22e sakya trizin
Ngawang Künga Sönam (1597-1659), een Tibetaans geestelijke, Sakya Lotsawa en 27e sakya trizin
Künga Sönam (36e sakya trizin) (1842-1882), een Tibetaans geestelijke, Sakya Lotsawa en 35e sakya trizin